Jeunesse Esch is een Luxemburgse voetbalclub uit Esch-sur-Alzette. Het is een van de oudste clubs van het Groothertogdom. De clubkleuren zijn zwart en wit.

Geschiedenis
De club werd op 13 augustus 1907 opgericht als Jeunesse la Frontière d'Esch. Frontière werd gekozen omdat de club dicht bij de Franse grens lag. In 1918 nam de club de huidige naam aan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heette de club SV Schwarz-Weiß 07 Esch. De Duitsers die het land bezetten verduitsten de namen van de voetbalclubs. Na de bevrijding nam de club weer zijn oude naam aan.

De club won de meeste nationale titels in het land, 28 keer was Jeunesse Esch de beste club van Luxemburg. In fusieploeg Racing FC Union Luxemburg zitten meer titels, maar die werden wel door zes verschillende teams behaald. Ook in de Luxemburgse voetbalbeker was de club succesvol met dertien zeges. Daarin deed alleen Red Boys Differdange het beter.

In 1958 speelde de club voor het eerst Europees clubvoetbal, maar zoals de meeste Luxemburgse clubs kon de club nog maar weinig verrichten in Europa. Een keer verbaasde de club heel Europa door tegen de UEFA Cup-winnaar van 1973, Liverpool FC, gelijk te spelen in de eerste ronde van de Europacup I 1973/74.

Hoewel de club historisch bij de topclubs hoort, dateert de laatste landstitel van 2010. 

 Erelijst 
 Landskampioen
 Winnaar (28): 1921, 1937, 1951, 1954, 1958, 1959, 1960, 1963, 1967, 1968, 1970, 1973, 1974, 1975 , 1976, 1977, 1980, 1983, 1985, 1987, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2010 
 Beker van Luxemburg
 Winnaar (13): 1935 1937, 1946, 1954, 1973, 1974, 1976, 1981, 1988, 1997, 1999, 2000, 2013 
 Finalist (11)': 1922, 1927, 1965, 1966, 1971, 1985, 1991, 1995, 1996, 2006, 2012

Eindklasseringen vanaf 1946
<div style="overflow-x:auto;">

|}

Resultaten per seizoen

In Europa 

Jeunesse Esch speelt sinds 1958 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (5x)
1997/98, 1998/99, 1999/00, 2004/05, 2010/11
Europa League (5x)
2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2019/20
Europacup I (17x)
1958/59, 1959/60, 1960/61, 1963/64, 1967/88, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1988/89
Europacup II (2x)
1981/82, 1991/92
UEFA Cup (7x)
1978/79, 1986/87, 1989/90, 1995/96, 1996/97, 2000/01, 2006/07
Jaarbeursstedenbeker (1x)
1969/70

Bekende (ex-)spelers 
 Zie ook: Lijst van spelers van Jeunesse Esch

Trainers 
 1958-1961  Bill Berry
 1963-1964  Félix Déculot
 1967-1968  Louis Giussot
 1968-1969  Gilbert Legrand
 1969-1972  Ernst Melchior
 1972-1974  Willi Macho
 1974-1975  René Pascucci
 1976-1976  René Pascucci
 1980-1981  Jean Kremer
 1984-1986  Alex Pecqueur
 1987-1988  Alex Pecqueur
 1988-1990  Norbert Müller
 1991-1992  Vinicio Monacelli
 1995-1998  Alex Pecqueur
 1998-1999  Maurice Spitoni
 1999-2000  Eric Brusco
 2002-2003  Theo Scholten
 2003-2004  Michel Leflochmoan
 2004-2005  Roger Lutz
 2005-2006  Romeo Codello
 2006-2007  Waldemar Korycki
 2006-2006  Harald Kohr
 2007-2010  Jacques Muller
 2010-2011  Fernando Gutierrez
 2011-2011  Vinicio Monacelli
 2011-2012  Sébastien Grandjean
 2012-2013  Lionel Zanini
 2013-2015  Dan Theis
 2015-2017  Carlo Weis
 2017-2019  Marc Thomé
 2019-2019  Sébastien Grandjean
 2019-2019  Nicolas Huysman
 2019-2019  Sébastien Grandjean
 2020-2020  Noël Tosi
 2020-2020  Marcus Weiss
 2020-2021  Georgios Petrakis
 2021-  Jeff Strasser

Externe links 
  Officiële website
 UEFA.com page on Jeunesse Esch